Куксо — фамилия:
 Куксо, Константин Никитович (род. 1954) — советский и российский художник-карикатурист, шаржист, иллюстратор.
 Куксо, Леонид Георгиевич (1927 — 2015) — советский и российский цирковой артист, клоун, драматург и режиссёр, поэт.

Примечания